Jako Jakub II. vládlo několik panovníků:

 Jakub II. Aragonský – aragonský a sicilský král
 Jakub II. Kyperský – kyperský král
 Jakub II. Mallorský – mallorský král
 Jakub II. Skotský – skotský král
 Jakub II. Stuart – anglický, irský a skotský král

Rozcestníky - panovník